Семён Фёдоров:
 Фёдоров, Семён Андреевич (1860—1934) – гласный Московской городской думы, профессор, директор Московского технического училища.
 Фёдоров, Семён Фёдорович (1867—1910) — русский живописец, пейзажист.